«Монгол» — кинофильм совместного производства России, Германии и Казахстана. Режиссёр — Сергей Бодров-старший. Авторы сценария: Ариф Алиев, Сергей Бодров. Премия Ника 2007 года в шести номинациях (из 20). Премьера состоялась 20 сентября 2007 года.

Сюжет 

Эпиграфом к фильму послужила монгольская пословица: «Не презирай слабого детёныша — он может оказаться сыном тигра». Правитель и полководец Темуджин, ставший известным как Чингисхан, прошёл через голод, унижения, рабство. На него охотились, его предавали. Он превозмог всё, его силы и ум казались сверхчеловеческими. Его поддерживала любовь Борте, первой и любимой жены Чингисхана, которую у него никто не смог отнять. Это история человека, ставшего легендой.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Сергей Бодров-старший
 Продюсеры — Сергей Сельянов, Антон Мельник
 Авторы сценария — Ариф Алиев, Сергей Бодров-старший
 Композитор — Туомас Кантелинен
 Оператор — Сергей Трофимов, Роджер Стофферс
 Художник — Даши Намдаков
 Монтаж — Зак Стэнберг
 Художник по костюмам — Карин Лор

Саундтрек 
Оригинальный саундтрек был выпущен лейблом Varese Sarabande 29 июля 2008 г. Он включает музыку, написанную для фильма финским композитором Туомасом Кантелиненом, и дополнительные треки в исполнении монгольской фолк-рок-группы «Алтан ураг».

Награды 
Премия «Ника» в 6 номинациях (из 20): Лучший игровой фильм, Лучшая режиссёрская работа, Лучшие костюмы, Лучшая операторская работа, Лучший звук, Лучшая работа художника-постановщика.

Номинирован на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за 2007 год. Первый за всю историю этой премии фильм-номинант от Казахстана.

См. также 
 Сарай-Бату (музей) — туристический объект на месте съёмок фильма.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 

Фильмы Сергея Бодрова
Фильмы-драмы Казахстана
Фильмы-драмы России
Фильмы-драмы Германии
Фильмы о Чингисхане
Фильмы СТВ
Фильмы России 2007 года
Исторические фильмы о XII веке
Фильмы Казахстана 2007 года
Исторические фильмы Казахстана
Фильмы Picturehouse
Фильмы про Монголию
Фильмы по сценариям Сергея Бодрова-старшего